Préchac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Préchac (Gers) im Département Gers
Préchac (Gironde) im Département Gironde
Préchac (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

 Préchac-sur-Adour im Département Gers